«Улица Академика Я́нгеля» — станция Московского метрополитена, расположена на Серпуховско-Тимирязевской линии. Открыта 31 августа  года в ходе продления линии на один перегон от станции «Пражская». Последняя станция, открытая в XX веке.

История и происхождение названия 
Станция открыта 31 августа  года в составе участка «» — «Улица Академика Янгеля», стала 162-й станцией Московского метрополитена. В процессе строительства станция носила рабочее название «Россошанская», по располагающимся рядом одноимённым улице и проезду. При открытии получила название по располагающейся рядом улице Академика Янгеля, увековечившей имя советского учёного, конструктора ракетно-космической техники Михаила Кузьмича Янгеля (1911—1971).

В 2005 году станцию предлагалось переименовать в «Партизанскую», однако это название в итоге досталось станции «Измайловский парк» на Арбатско-Покровской линии.

Оформление 
Пол выложен белым и чёрным мрамором. Впервые в Московском метрополитене для освещения платформы использованы натриевые лампы, дающие яркий оранжевый свет.

«Улица Академика Янгеля» стала первой станцией в Москве, где были смонтированы турникеты принципиально новой конструкции — с прозрачными открывающимися створками типа УТ-2000. Также станция является первой, где были установлены эскалаторы серий Е-25Т, хотя при этом эскалаторы более раннего поколения ЭТ продолжали устанавливаться при замене эскалаторов на старых станциях вплоть до 2004 года.

Строительство 
Сооружена из монолитного железобетона. При постройке перегонного тоннеля от станции «Пражская» установлена новая опытная конструкция пути, позволяющая снизить шум и вибрацию от движения поездов. Для оборота составов за станцией был сооружён пошёрстный съезд, использовавшийся до продления линии к станции «Аннино», после чего были демонтированы рельсы.

Недалеко от станции, с первого пути в сторону станции «Пражская» отходит небольшое ответвление без рельсового полотна. Когда-то оно предполагалось для создания вилочного движения в Бирюлёво, но впоследствии этот проект был отменён.

Вестибюли 
На одном конце в северном подземном вестибюле общая лестница, на другом конце в южном подземном вестибюле — эскалаторы. Станция имеет два подземных вестибюля, выполненных по типовому проекту из стекла, выходящие на Варшавское шоссе, улицы Академика Янгеля и Россошанскую.

Станция в цифрах 
 Глубина заложения — 8 м.
 Пассажиропоток по вестибюлям за сутки (): по входу — 36,9 тыс., по выходу — 38,4 тыс.

Наземный общественный транспорт 

Кроме того, в пешеходной доступности располагается конечная остановка трамваев и автобусов «Чертаново Южное», а также железнодорожная платформа Красный Строитель МЦД-2, на которую предусмотрена бесплатная наземная пересадка.

Галерея

См. также 
 Список станций Московского метрополитена

Примечания

Ссылки 

Станции Московского метрополитена
Односводчатые станции мелкого заложения
Чертаново Южное
Станции метрополитена, построенные в 2000 году
Здания и сооружения, построенные в 2000 году в Москве